Самарбюбю Токтахунова (; ) — советский, киргизский музыкант-инструменталист (исполнительница на комузе), педагог. Народный артист СССР (1989).

Биография 
Родилась 20 мая 1945 года (по другим источникам — 16 февраля, 9 марта и в 1944 году) в селе Кызыл-Суу (по другим источникам — в селе Комсомол) Кеминского района (ныне Чуйской области, Киргизия).

В 1964 году окончила Фрунзенское музыкально-хореографическое училище им. М. Куренкеева (ныне Бишкекское хореографическое училище им. Ч. Базарбаева) (класс А. А. Асакеева).

На последнем курсе училища была принята в Государственный академический оркестр народных инструментов имени Карамолдо Орозова, а через шесть лет стала солисткой оркестра.

С 1970 года — солистка Киргизской государственной филармонии им. Т. Сатылганова.

В 1975 году дала свой первый сольный концерт на комузе.

Гастролировала во многих городах СССР, странах Европы, Азии, Африки и Америки. Выступала на сценах всемирно известных театров: «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке и «Сизарс-пэлас» в Лас-Вегасе (США), «Олимпия» в Париже (Франция), Большой театр в Москве (Россия), Королевский концертный зал в Анкаре (Турция), Одесский оперный театр (Украина) и др.

В 80-х годах окончила Кыргызский институт искусств имени Б. Бейшеналиевой (Фрунзе).

Вела педагогическую работу, вначале в Кыргызском институте искусств им. Б. Бейшеналиевой, а с 1993 по 2008 год — в Кыргызской национальной консерватории, пройдя путь от рядового преподавателя до профессора (1995). Подготовила десятки музыкантов-профессионалов.

Семья 
 Муж — Чалагыз Исабаев, исполнитель, создатель (1987) фольклорного ансамбля «Камбаркан» (трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в 1991 году)
 Два сына: Аслан — инструменталист. Живёт и работает в США, Актан — поп-исполнитель. Заслуженный артист Кыргызстана. Шесть внуков и одна правнучка.

Творчество 
Концертный репертуар: более 40 программных кюу, созданных киргизскими народными музыкантами и композиторами — Токтогулом, Мураталы Куренкеевым, Карамолдо Орозовым («Ибарат», «Камбаркан», «Сынган бугу» и др.), Атаем Огонбаевым, Ыбраем Тумановым, Ниязалы Борошевым, Шекербеком Шеркуловым, Болушем Мадазимовым. Каждый кюй — это виртуозная концертная пьеса, художественно законченное музыкальное произведение. Была одной из первых исполнительниц «Концертино» Р. Мироновича и Б. Кулболдиева.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Киргизской ССР (1977)
 Народная артистка Киргизской ССР (1982)
 Народная артистка СССР (1989)
 Государственная премия Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1984)
 Премия Ленинского комсомола Киргизской ССР (1975)
 Орден «Манас» 2-й (2019) и 3-й (2003) степеней
 Медаль «Данк» (1997)
 Медаль Дружбы (Вьетнам)
 Медаль «Астана» (Казахстан)
 Медаль «Отличник труда»
 Золотая медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности (2006, Швейцария) — за выдающееся исполнительское мастерство
 Премия имени М. Ауэзова
 Почётные грамоты Верховных Советов СССР (1988), Киргизской ССР, Министерства культуры СССР
 Почётные грамоты Республики Молдова, Монгольской Народной Республики, Турецкой Республики «онор бельгиси»
 Лауреат XI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Гаване (1978)
 Лауреат XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1985)
 Почётный гражданин Бишкека
 Почётный гражданин штата Северная Каролина (США).

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Комузисты
Заслуженные артисты Киргизской ССР
Народные артисты Киргизской ССР
Выпускники Бишкекского хореографического училища
Выпускники Кыргызского института искусств им. Б. Бейшеналиевой
Преподаватели Кыргызской консерватории
Преподаватели Кыргызского института искусств им. Б. Бейшеналиевой
Академические музыканты Киргизии
Академические музыканты СССР
Почётные граждане Бишкека